Jana Nagyová – słowacka aktorka
 Jana Nečasová (d. Jana Nagyová) – czeska urzędniczka i polityk